Rudolf Schwarz (dirigent)
 Rudolf Schwarz (architect)